Фабри́цио Боссо (; род. 5 ноября 1973, Турин, Италия) — итальянский джазовый трубач.

Биография 

Окончив среднюю школу Giuseppe Verdi в Турине, Фабрицио перебирается в Вашингтон для учебы в St.Mary’s College.

За свою успешную карьеру поработал с такими джазовыми исполнителями, как Stefano Di Battista, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Mario Biondi, Sergio Cammariere, Bob Mintzer, Tullio De Piscopo, Paolo Di Sabatino, Randy Brecker.

Является призёром Umbria Jazz Festival (Перуджа, Италия).

Дискография 
 2000 — Fast Flight, Red (с Fabrizio Bosso quintet)
 2004 — Rome After Midnight, саундтрек
 2006 — Trumpet Legacy, Soundhills (c Flavio Boltro Quintet)
 2007 — Angela: A.C. Jobim Project Chapter 3, Philology (c Riccardo Arrighini Trio)
 2007 — Five Brothers: Remembering Chet & Jeru Chapter 1, Philology (c Gianni Basso)
 2007 — Five Brothers: Remembering Chet & Jeru Chapter 2, Philology (c Gianni Basso)
 2007 — Jazz at Villa Durio, Philology (live) (c Franco D'Andrea)
 2007 — You've Changed, EMI
 2008 — Ancora…e altre canzoni, Caligola (live c Paolo Di Sabatino)
 2008 — Stunt, Parco della musica (c Antonello Salis)
 2008 — Sol, EMI

Ссылки 
 Fabrizio Bosso — Official Web Site
 V Фестиваль французского джаза

Джазовые трубачи Италии